Plavno (Knin), naselje kod Knina, gradsko naselje Knina
 Plavno (zavala), brdsko područje sjeverno od Knina